Алтынбек Мамашов — киргизский боец смешанных единоборств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA. Бывший чемпион азаитской лиги WEF Global.

Спортивные достижения и титулы 
  '''World Ertaymash Federation Global
 Чемпион WEF Global в полусреднем весе.

Статистика ММА 

|-
|(Без результата)
|align=center|16-2-1-(1)
| Ирвинг Ромеро Мачадо
|Без результата (нелегальный удар коленом)
|ACA 136: Букуев - Акопян
|
|align="center"|2
|align="center"|2:31
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-2-1
| Элиас Сильверио
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 130: Дудаев - Прайа
|
|align="center"|2
|align="center"|1:52
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-2-1
| Василий Курочкин
|Нокаутом (удар)
|ACA 124: Галиев - Батиста
|
|align="center"|2
|align="center"|2:21
|
|
|-
|Поражение
|align=center|14-2-1
| Виталий Слипенко
|Решением (единогласным)
|ACA 116: Балаев - Фроес
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-1-1
| Гойти Дазаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 102: Туменов - Ушуков
|
|align="center"|1
|align="center"|2:34
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-1-1
| Бурензориг Батмунх
|Сабмишном (удушение сзади)
|WEF 67 WEF Global 14: Arzalet Cup
|
|align="center"|2
|align="center"|1:06
|
|.
|-
|Победа
|align=center|12-1-1
| Шерзод Ганиев
|Сабмишном (удушение сзади)
|WEF 55 WEF Global 12
|
|align="center"|2
|align="center"|2:27
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-1-1
| Сагындык Муханов
|Техническим нокаутом (удары)
|WEF 49 WEF Global 11
|
|align="center"|3
|align="center"|3:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-1-1
| Сергей Муралов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Prosperity Fight Promo Battle for Samara
|
|align="center"|1
|align="center"|2:22
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-1-1
| Ислам Камалдинов
|Сабмишном (удушение сзади)
|WEF 44 WEF Global 10
|
|align="center"|1
|align="center"|4:24
|
|
|-
|Ничья
|align=center|8-1-1
| Фаридун Одилов
|Ничья (раздельным)
|WEF WEF ProfFight 7
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Масуом Разави
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 21 - Grozny Battle
|
|align="center"|1
|align="center"|2:43
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Билал Махов
|Техническим нокаутом (удары)
|WEF - Asian Championship
|
|align="center"|1
|align="center"|4:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Умиджон Сагдуллаев
|Самбишном (удушение сзади)
|WEF 4 - Kyrgyzstan vs. Dagestan
|
|align="center"|1
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Асалбек Сулаймоншоев
|Техническим нокаутом (удары)
|WEF - Profight 3
|
|align="center"|1
|align="center"|2:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Мурсалим Дусейнов
|Самбишном (удушение сзади)
|WEF - Profight 2
|
|align="center"|1
|align="center"|0:59
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Умиджон Сагдуллаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|WEF - Profight 1
|
|align="center"|1
|align="center"|1:07
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Азиз Ибрагимов
|Сабмишном (удушение сзади)
|WEF - World Ertaymash Federation 2
|
|align="center"|2
|align="center"|2:54
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Мурсал Гусеев
|Техническим нокаутом (удары)
|WEF - Word Ertaymash Federation 1
|
|align="center"|1
|align="center"|3:58
|
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Рустем Мухатов
|Техническим нокаутом (удары)
|Alash Pride Selection 3
|
|align="center"|1
|align="center"|4:38
|
|
|}

Ссылки 
 Профиль Алтынбека Мамашова на сайте Sherdog
 Профиль Алтынбека Мамашова на сайте ACA MMA
 Профиль Алтынбека Мамашова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Киргизии